L'Associação Atlética Luziânia est un club brésilien de football basé à Luziânia dans l'État de Goiás.

Bien que ce club soit situé dans l'État de Goiás, il évolue traditionnellement dans le championnat du District fédéral.

Historique 
Le club est fondé en 1926 sous le nom de AA Luziana, parce que sa ville s'appelle Santa Luzia. En 1945, la ville change de nom pour Luziânia et le club emboîte le pas et devient l'Associação Atlética Luziânia.

Luziania, Associaçao Atletica
Luziania, Associaçao Atletica
Club de football au Goiás